Anordliuitsoq är ett vattendrag i Grönland (Kungariket Danmark).   Det ligger i kommunen Sermersooq, i den sydvästra delen av Grönland,  km öster om huvudstaden Nuuk.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C.

Källor 

Vattendrag i Sermersooq